Katakali kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katakáli, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Katákali, ort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 

Robotskapade Greklandförgreningar